Cyprien ist die französische Form des Vornamens Cyprian; Namensträger siehe dort

Cyprien ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Pierre Cyprien (* 1969), ehemaliger französischer Fußballspieler
 Wylan Cyprien (* 1995), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Saint-Cyprien, Name mehrerer Gemeinden 
 Cyprian
 Kypria